BNP Paribas Open 2021 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på hardcourt-baner af typen Plexipave i Indian Wells Tennis Garden i Indian Wells, Californien, USA i perioden 4. - 17. oktober 2021. Det var den 47. udgave af Indian Wells Masters, og turneringen skulle egentlig have været afviklet i perioden 11. - 23. marts 2021, men den blev i første omgang udskudt på grund af COVID-19-pandemien, og i maj 2021 meddelte arrangørerne, at turneringen i stedet ville blive afviklet i oktober 2021. Rækkerne i herresingle og herredouble var kategoriseret som ATP Tour Masters 1000 på ATP Tour 2021, og turneringen var sæsonens syvende og næstsidste Masters 1000-turnering. Kvindernes del af turneringen, damesingle og damedouble, var en del af WTA Tour 2021, hvor det var sæsonens syvende og sidste turnering i kategorien WTA 1000.

Singleturneringerne var præget af mange overraskelser, og begge titler blev vundet af den spiller, der var seedet som nr. 21.

Herresingletitlen gik til Cameron Norrie, der vandt den indtil da største titel i sin karriere, eftersom det var hans første ATP-titel på Masters 1000-niveau. Sejren var Norries anden turneringssejr på ATP Tour i single, efter at han tidligere på året havde vundet sin første titel ved Los Cabos Open. Briten blev den første britiske vinder af herresingletitlen i BNP Paribas Open, og med en rangering som nr. 26 på ATP's verdensrangliste var han den første vinder af titlen, der var rangeret uden for top 25, siden Ivan Ljubičić i 2010. Det var tredje gang, at briten deltog i Indian Wells Masters, men i de to første forsøg var han blevet slået ud i første runde. I finalen vandt han med 3-6, 6-4, 6-1 over Nikoloz Basilashvili på en time og 51 minutter. Ingen af de to finalister havde tidligere været længere end en ottendedelsfinale i en Masters 1000-turnering, og det var anden gang i ATP Tour 2021 (finalen i Miami Open 2021 var den første), at finalen i en Masters 1000-turnering var et opgør mellem to spillere rangeret uden for top 25 på ATP's verdensrangliste.

I damesinglerækken blev titlen vundet af Paula Badosa, som i finalen besejrede Viktorija Azarenka med 7-6(5), 2-6, 7-6(2) i den indtil da længste singlefinale på WTA Tour 2021 med en varighed på 3 timer og 4 minutter. Badosa vandt dermed den anden WTA-titel i sin karriere, efter at hun tidligere på året havde vundet sin første turnering i Beograd. Hun blev den første spanske vinder af damesingletitlen i BNP Paribas Open – en turnering, hun aldrig tidligere havde spillet. Det var anden gang i træk at titlen blev vundet af en spiller, der debuterede i turneringen, eftersom Bianca Andreescu i 2019 udførte samme bedrift. Resultaterne medførte, at spanieren avancerede 13 placeringer på WTA's verdensrangliste til en ny personlig rekord som nr. 13.

Herredoubletitlen blev vundet af John Peers og Filip Polášek, der i deres sjette turnering som makkere vandt deres første titel. I finalen besejrede de Aslan Karatsev og Andrej Rubljov med 6-3, 7-6(5). Peers vandt dermed sin fjerde ATP Tour Masters 1000-titel og den 25. ATP-titel i sin karriere. For Polášek var det karrieres anden titel på Masters 1000-niveau og den 16. ATP-titel i alt. Ingen af spillerne havde dog tidligere vundet titlen i Indian Wells.

I damedoublerækken sejrede Hsieh Su-Wei og Elise Mertens efter finalesejr på 7-6(1), 6-3 over Veronika Kudermetova og Jelena Rybakina. Hsieh og Mertens vandt dermed deres anden titel som makkere, efter at de tidligere på året havde vundet deres første titel ved Wimbledon. Mertens vandt damedoubletitlen i Indian Wells for anden gang og forsvarede den titel, som hun sammen med Aryna Sabalenka vandt, da turneringen sidst blev afholdt i 2019, og turneringssejren var hendes 14. i double i karrieren på WTA Tour. Hsieh vandt Indian Wells-titlen i damedouble for tredje gang, idet hun tidligere havde vundet turneringen i 2014 sammen med Peng Shuai og i 2018 med Barbora Strýcová som makker, og dermed nåede hun op på 30 WTA-titler i damedouble. Veronika Kudermetova og Jelena Rybakina spillede deres tredje turnering som makkere, Rybakina var sin første WTA-finale i damedouble.

Præmier 

Den samlede præmiesum for BNP Paribas Open 2021 androg $ 16.509.925.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, der var fordelt på:
 79 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 23. august 2021 (seks uger før turneringens start).
 5 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 12 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. Fem af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Ingen gik videre til hovedturneringen som lucky loser.

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 96 spillere, der var fordelt på:
 74 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 23. august 2021 (seks uger før turneringens start).
 7 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 12 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 3 lucky loser fra kvalifikationen (markeret med LL).

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semfifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 48 spillere, der spillede om de sidste 12 ledige pladser i hovedturneringen. Seks af de 48 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spiller gik videre til hovedturneringen som lucky loser:

Resultater

Herredouble 

Herredoubleturneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 29 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Damedoubleturneringen havde deltagelse af 32 par, der fordelte sig på:
 29 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 3 par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 BNP Paribas Open

Noter 

Indian Wells Masters
WTA Tour 2021
ATP Tour 2021